Napier kan syfta på:
 Napier (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Napier & Son – brittiskt bilmärke och motorfabrik

Geografi

Antarktis 

 Napier (ö),

Nya Zeeland 

 Napier, Nya Zeeland, Hawke's Bay, Napier City,

USA 

 Napier, West Virginia